Molnár Ignác (1856–1929) teológus, tanár, római katolikus prépost, prelátus-kanonok
 Molnár Ignác (1901–1986) labdarúgó, edző